Kanoistika se na Letních olympijských hrách objevila nejprve roku 1924 jako ukázkový sport (rychlostní kanoistika), od roku 1936 již patří mezi olympijské sporty. Slalom na divoké vodě / vodní slalom, je na olympiádě od roku 1972.

Slalom na divoké vodě

Rychlostní kanoistika

Československá a česká stopa v slalomu na divoké vodě

Československá a česká stopa v rychlostní kanoistice 

 
Sporty na letních olympijských hrách